Adam Czyżewicz (1841-1910) –  lekarz, poseł
 Adam Ferdynand Czyżewicz (1877-1962) –  lekarz, poseł
 Antoni Czyżewicz (1887-1940) –  oficer Wojska Polskiego
 Władysław Czyżewicz (ujednoznacznienie)